Lightning puede referirse a:

Bitcoin
 Lightning Network, red descentralizada para la tramitación rápida de pagos.

Cine
 Black Lightning: Rayo Negro, una película del año 2009.
 Struck by lightning, una película del año 2012.

Deportes
 Austin Lightning, un equipo de fútbol que participó en la USL Premier Development League.
 London Lightning, un equipo de baloncesto canadiense.
 Tampa Bay Lightning, un equipo estadounidense de hockey sobre hierba.
 Rockford Lightning, un equipo de baloncesto que participó en la Continental Basketball Association.
 Lightning, una clase internacional de embarcación a vela.

Geografía
 Lightning Creek, un municipio en Dakota del Norte, Estados Unidos.

Informática
 Conector Lightning, un cable para transferencia de datos creado por Apple.
 Mozilla Lightning, una extensión que proporciona funciones de calendario y de agenda a Mozilla Thunderbird. 

Música
 Crying Lightning, el primer sencillo del álbum Humbug, del grupo Arctic Monkeys.
 Lightning Bolt, un álbum del grupo estadounidense Pearl Jam.
 Lightning Bolt, un dúo de música noise rock. 
 Lightning Crashes, una canción del grupo de rock alternativo Live.
 Lightning Dust, un grupo canadiense de música indie rock.
 Lightning Strikes Again, décimo álbum de estudio del grupo estadounidense de hard rock, Docken.
 Ride the Lightning, el segundo álbum de estudio del grupo Metallica. También, la canción Ride the Lightning forma parte de ese álbum.
 Texas Lightning, un quinteto alemán de música country.
 The Shock of the Lightning, una canción del grupo Oasis.
 Thunder and Lightning, duodécimo álbum de estudio del grupo irlandés de hard rock, Thin Lizzy.
 Thunder Lightning, Strike es el primer álbum del grupo The Go! Team.

Televisión
 Black Lightning, una serie de televisión.
 Lightning Point, una serie de televisión australiana que en Estados Unidos se llamó Alien Surf Girls.

Transporte
 Beechcraft Lightning, un avión experimental fabricado en 1982.
 English Electric Lightning, un avión de combate británico.
 Lockheed Martin F-35 Lightning II, un avión de combate estadounidense. 
 Lockheed P-38 Lightning, un avión de combate estadounidense.
 Lockheed XP-58 Chain Lightning, un avión de combate estadounidense desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial.
 Lightning GT, un coche deportivo eléctrico. 
 Lightning LS-218 E, una motocicleta deportiva eléctrica.
 Lightning, una clase de embarcación a vela.

Videojuegos
 Lightning Fighters, un videojuego de arcade de la empresa Konami.
 Lightning Returns: Final Fantasy XIII, un videojuego para Playstation 3 y Xbox 360.

Misceláneo
 Lightning talk o charla relámpago, formato de presentación muy corto utilizado en conferencias.
 The Lightning Field, una obra de arte al aire libre en Nuevo México.